Риу-ду-Сул:

 Риу-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Риу-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.